Als Präzisionswaagen werden bezeichnet:
 besonders genaue Waagen zur Bestimmung von Masse oder Gewicht, siehe Waage#Besondere Waagen für Technik und Physik
 Messinstrumente, die eine präzise Einwägung im Schwerefeld vornehmen, wie 
 Relativ-Gravimeter oder die Eötvös'sche Drehwaage
 Wägeeinrichtungen, die in größere Messsysteme integriert sind,
 beispielsweise beim Feuchteabsolutbestimmer.

Siehe auch Eichung, Kalibrierung